Wako eller Wakō kan syfta på följande:

 Wako (ort i Burkina Faso), ort i Burkina Faso
 Wakō, Saitama, stad i Saitama prefektur, Japan